Александр Куценко:
 Куценко, Александр Андреевич (1902—1966) — советский военачальник, военный педагог, генерал-майор
 Куценко, Александр Сергеевич (1940—2012) — советский и российский музыкант.